Strömmer est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1936-2005), journaliste sportif suédois
Bertel Strömmer (1890-1962), architecte finlandais
 (né en 1972), homme politique suédois
 (né en 1974), athlète finlandaise en lancer du marteau

Voir aussi
(254876) Strommer, astéroïde de la ceinture principale

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois